Mommy Would Never Hurt You (titre français : Ma mère, mon poison) est un téléfilm américain réalisé par Daniel Lusko, sorti en 2019. Il met en vedettes dans les rôles principaux Kristen Vaganos et Zack Gold.

Synopsis 
Des années après avoir quitté sa famille, Riley a l’intention de reconstruire une relation avec sa mère Monica et sa sœur cadette Beth. La famille ne quitte pratiquement pas la maison à cause de la maladie rare de la fille. Mais Riley est horrifiée de découvrir que Beth est en bonne santé et que Monica souffre du syndrome de Münchhausen.

Distribution 
Kristen Vaganos : Riley
Zack Gold : Aiden
Libby Munro : Monica
Micavrie Amaia : Beth
Megatran Roy : Tom
Christian Omari : Jean.

Notes et références

Liens externes 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Téléfilm américain des années 2010
Téléfilm diffusé en 2019
Thriller (film) américain
Film de The Asylum
Film en anglais